Конце́рт 
( от  — гармония, согласие и  — состязаюсь)
 Концерт — публичное исполнение музыкальных произведений, оперных, балетных, эстрадных и т. п. номеров по заранее определённой программе.

 В музыке
 Концерт — музыкальное сочинение для одного или нескольких солирующих инструментов и оркестра.
 «Концерт» — концертный альбом Билли Джоэла (1987).
 «Концерт» — концертный альбом Барбры Стрейзанд (1994). 

 В театре
 «Концерт» — одноактный балет Джерома Роббинса на музыку Фредерика Шопена (1956). 

 В живописи
 «Концерт» — картина Эрколе де Роберти (1490, Национальная галерея, Лондон).  
 «Концерт» — картина Валантена де Булоня (1525, музей Лувра, Париж).
 «Концерт» («Музыканты») — картина Микеланджело да Караваджо (1595, Метрополитен-музей, Нью-Йорк).
 «Концерт» — картина Гверчино (1617, галерея Уффици, Флоренция).
 «Концерт» — картина Яна Вермеера (1663—1666, украдена из музея Изабеллы Стюарт Гарднер в 1990 году).
 «Концерт» — картина Яна Стена (1666, Чикагский институт искусств).

 В кинематографе
 «Концерт» — художественный фильм с Ольгой Чеховой в главной роли (Германия, 1931).
 «Концерт» — мультипликационный фильм Уилфреда Джексона, продюсер — Уолт Дисней (США, 1935).
 «Концерт» — стереофильм Александра Андриевского (СССР, 1941).
 «Концерт» — художественный фильм (Югославия, 1954).
 «Концерт» — мультипликационный фильм Гульмиры Нугмановой (Узбекфильм, СССР, 1990).
 «Концерт» — документальный фильм Пьера Фалардо (Канада, 1991).
 «Концерт» — художественный фильм Раду Михайляну (Франция, 2009).

 В истории
 «Концерт» — кодовое наименование операции советских партизан (сентябрь-ноябрь 1943 года).
 Европейский концерт держав — система международных отношений, сложившаяся в Европе после Венского конгресса 1814—1815 годов.